Die 6. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 1. bis zum 8. Juni 1997 in Berlin statt. Die australische Auswahl konnte den Titel zum vierten Mal in Folge erlangen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 1994, Olympiasieger 1996 und Titelverteidiger)
  (Vizeweltmeister)
  (Olympiazweiter)
    (Olympiadritter)
   (Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Gastgeber, Vierter der Weltmeisterschaft)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1997
Hockey 1997
Sportveranstaltung in Berlin
Hockeywettbewerb in Deutschland